Лачин:
 Лачын — город в Азербайджане, центр Лачинского района.
 Лачин — село в Кельбаджарском районе Азербайджана.
   Лачын (Ай лачын) — азербайджанская народная песня.

См. также 
 Лачина
 Лачинский район
 Лачинский коридор
 Лачинов